Фридрихштрассе (нем. Friedrichstraße) — многозначный термин.

 Фридрихштрассе — улица в центре Берлина.
 Фридрихштрассе — важный транспортный узел Берлина.